Дамметт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дамметт, Майкл Энтони Эрдли (1925—2011) — британский философ, видный представитель аналитической школы.
 Дамметт, Пол (род. 1991) — английский футболист валлийского происхождения, защитник клуба «Ньюкасл Юнайтед».